Чемпионат мира по снукеру 1970 (, также известен как 1970 Player's № 6 World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Лондоне, Англия в апреле 1970 года. Чемпионом мира стал Рэй Риардон, выигравший в финале у Джона Палмена со счётом 37:33. Риардон вёл 27:14, затем Палмен сократил отставание до минимума — 33:34, но больше ни одного фрейма не выиграл.

Результаты 
Первый раунд 

Матч из 21 фрейма

 Дэвид Тейлор   11:8   
Бернард Беннетт

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1970 год в снукере